Фресно:

 Фресно — город в Калифорнии, США
 Фресно — округ в штате Калифорния, США
 Фресно — американский мини-сериал 1986 года

Составные названия 
 Фресно-де-ла-Фуэнте — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Фуэнте-эль-Фресно — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.